Лесно́й райо́н может означать:

 Лесной район — административно-территориальная единица и муниципальное образование в Тверской области.
 Лесной район — исторический район Санкт-Петербурга.

См. также 
 Городской округ «город Лесной» — муниципальное образование (ЗАТО) в Свердловской области
 Лесной